Арлансон () — крупная река Пиренейского полуострова, приток реки Арланса. Длина — 122,4 км. Площадь водосборного бассейна — 2658,9 км².

Берёт начало в Сьерра-де-Нейла в горном массиве Сьерра-де-ла-Деманда.

Русло реки Арлансон, проходящее прямо по городскому центру города Бургос делит город на две части: старую и новую.

Ссылки

Примечания 

Бассейн Дуэро
Реки Кастилии-Ла-Манчи